Ossoue peut désigner :

 la vallée d'Ossoue, une vallée des Pyrénées, dans le département des Hautes-Pyrénées (France) ;
 la hourquette d'Ossoue, un col fermant la vallée ;
 le gave d'Ossoue, un ruisseau s'écoulant dans la vallée, affluent du gave de Gavarnie ;
 le glacier d'Ossoue, un glacier alimentant le gave d'Ossoue, en amont de la vallée ;
 le barrage d'Ossoue, un lac dans la vallée d'Ossoue.

Homonymie de toponyme